Drzązgowo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Drzązgowo, dans le powiat de Chodzież ;
 du village de Drzązgowo, dans le powiat de Poznań.